Джей Энри́ке Родри́гес (; 29 июля 1989) — английский футболист, вингер клуба «Бернли». Выступал за сборную Англии.

Клубная карьера 
Начал карьеру в академии клуба «Бернли». С 2007 года начал выступать за основной состав команды.

29 декабря дебютировал за Clarets в матче Чемпионата Футбольной лиги против «Бристоль Сити» на «Терф Мур». В январе 2008 года отравился в аренду в шотландский клуб «Стерлинг Альбион». 12 января дебютировал за «Альбион» в матче Кубка Шотландии против «Селтика». Он выступал за «Стерлинг» до окончания сезона, по итогам которого клуб выбыл из высшего дивизиона.

В сезоне 2008/09 Родригес выступал за «Бернли». 23 сентября в матче Кубка Футбольной лиги против «Фулхэма» Родригес забил свой первый гол за клуб. Он регулярно выходил на замену в матчах основного состава, отметившись забитыми мячами в матчах против «Куинз Парк Рейнджерс» в Кубке Англии и против «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинале Кубка Футбольной лиги. 11 марта забил свой первый гол в чемпионате в матче против «Кристал Пэлас». 14 марта Родригес забил выдающийся гол в ворота «Ноттингем Форест», который впоследствии был признан лучшим голом «Бернли» в сезоне. 11 апреля 2009 года Джей дебютировал в стартовом составе своей команды в матче против «Куинз Парк Рейнджерс». Родригес помог своему клубу выйти в Премьер-лигу, сыграв в финале плей-офф Чемпионата Футбольной лиги против «Шеффилд Юнайтед», в котором «Бернли» победил со счётом 1:0.

«Бернли» вышел в Премьер-лигу, но Родригес не попадал в основной состав команды. 1 февраля 2010 года Джей отправился в аренду в клуб «Барнсли» сроком на один месяц. Он забил в своём первом матче за «Барнсли» против «Престона».

В сезоне 2010/11 Родригес стал лучшим бомбардиром «Бернли», забив 15 голов во всех турнирах (14 из них в чемпионате).

В сезоне 2011/12 Джей вновь стал лучшим бомбардиром «Бернли», забив 21 гол во всех турнирах. Он также был включён в состав символической «команды года» в Чемпионате Футбольной лиги по итогам сезона.

По окончании сезона 2011/12 несколько клубов заявили о своём интересе к Родригесу, в том числе «Кардифф Сити». 28 мая было объявлено, что «Бернли» принял «солидное предложение» от «Саутгемптона» о трансфере Родригеса. 10 июня Джей подписал с «Саутгемптоном» четырёхлетний контракт, а сумма трансфера составила около £7 млн.

Карьера в сборной 
В феврале 2011 года Родригес был вызван в сборную Англии до 21 года. 8 февраля 2011 года Джей дебютировал за молодёжную сборную Англии в товарищеском матче против сборной Италии, выйдя на замену Джеймсу Вону.

Достижения

Командные достижения 
 «Бернли»
 Победитель плей-офф Чемпионата Футбольной лиги: 2008/09

Личные достижения 
 Игрок года клуба «Бернли»: 2010/11
 Член «команды года» Чемпионата Футбольной лиги по версии ПФА: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Бернли» 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Стерлинг Альбион»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу